Breakaway, Kris Kristofferson-album
Breakaway, Kelly Clarkson-album